Ceci est une liste des entraîneurs champion d'Espagne de football.

Miguel Muñoz est l'entraîneur ayant été le plus de fois titré, 9 fois champion d'Espagne avec le Real Madrid. Son premier titre a été gagné en 1961, où il a d'ailleurs été le premier et le seul à gagner cinq championnats d'affilée.

Championnat d'Espagne professionnel, Primera División, Liga

Par entraîneur

Par nationalité

Notes et références

Articles connexes 
 Entraîneurs de football vainqueurs de coupe d'Europe
 Liste des entraîneurs champions d'Angleterre de football
 Liste des entraîneurs champions d'Italie de football
 Liste des entraîneurs champions de France de football

Espagne